ILB est un sigle qui peut désigner :
 Institut Louis Bachelier, une association à but non lucratif s'intéressant à l'industrie financière et bancaire ;
 Intentionally blank page (en français, laissée intentionnellement vide), une page qui ne contient rien, mais de façon volontaire.